Canyon Creek ist der Name folgender geografischen Objekte:

Fließgewässer:
 Canyon Creek (Animas River), Nebenfluss des Animas River in Colorado, Vereinigte Staaten
 Canyon Creek (Bering River), Fluss in Alaska, Vereinigte Staaten
 Canyon Creek (Franklin River), Nebenfluss des Franklin River (Gordon River) in Tasmanien, Australien
 Canyon Creek (Josephine Creek), Nebenfluss des Josephine Creek in Oregon, Vereinigte Staaten
 Canyon Creek (Little Popo Agie River), Nebenfluss des Little Popo Agie River in Wyoming, Vereinigte Staaten
 Canyon Creek (Raging River), rechter Nebenfluss des Raging River, im Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten
Orte:
 Canyon Creek (Montana) im Lewis and Clark County, Montana, Vereinigte Staaten